Mont Casius, mont Kasios ou mont Kasion peut désigner :
 le mont Aqraa, « Casius Oros » ou « Kasios Oros » pour les Grecs anciens, un sommet situé à la frontière entre la Syrie et la Turquie ;
 le Ras Kouroun, « Kasion Oros » pour les Grecs anciens, un sommet du Proche-Orient qui marque la frontière entre l'Égypte antique et la Syrie dans lAncien Testament.